Ка́лдвеэ () — эстонская фамилия. Известные носители:
 Калдвеэ, Мари (род. 1995, урожд. Турман, Мари) — эстонская кёрлингистка.
 Калдвеэ, Марттен (род. 1986) — эстонский биатлонист. Сын У. Калдвеэ.
 Калдвеэ, Урмас (род. 1961) — эстонский биатлонист и тренер. Бронзовый призёр чемпионата мира.